Pierre Philippeau (1928-2006), combattant pour l'Algérie française et un cadre du mouvement royaliste Restauration nationale (RN). 

 Bernard Philippeaux (1946-), peintre français.
 Pierre Philippeaux (1754-1794), avocat, député de la Sarthe à la Convention nationale pendant la Révolution française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge
Patronyme québécois